Adolfo Lucarini – pittore e scultore italiano
 Palazzo Lucarini – palazzo di Trevi
Famiglia Lucarini, Nobili Senesi